

Localidades

Canadá 
 Saint-Sébastien, municipalidade localizado na província de Quebec, na região de Le Granit;
 Saint-Sébastien, municipalidade localizado na província de Quebec, na região de Montérégie;

França 
 Saint-Sébastien, comuna francesa localizada no departamento de Creuse;
 Saint-Sébastien, comuna francesa localizada no departamento de Isère;
 Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille, comuna francesa localizada no departamento de Gard;
 Saint-Sébastien-de-Morsent, comuna francesa localizada no departamento de Eure;
 Saint-Sébastien-de-Raids, comuna francesa localizada no departamento de Mancha;
 Saint-Sébastien-sur-Loire, comuna francesa localizada no departamento de Loire-Atlantique.

Veja também 
 San Sebastián